Догордо́н — село в Хабаровском районе Хабаровского края. Входит в состав Куканского сельского поселения.

Село Догордон стоит на правом берегу реки Урми, примерно в 30 км выше пос. Кукан, между населёнными пунктами имеется грунтовая автодорога.

Население

Примечания

Ссылки 
 Реестр административно-территориальных единиц Хабаровского края

Населённые пункты Хабаровского района